Mauthausen (gemeente), een gemeente in het district Perg in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Mauthausen (concentratiekamp), een concentratiekamp dat in de Tweede Wereldoorlog in de buurt van deze plaats lag